

Persone
 Enrico Ganni (1950-2020) – traduttore italiano
 Gabriel Ganni (1906-1981) – vescovo iracheno della Chiesa cattolica di rito caldeo
 Ragheed Ganni (1972-2007) – presbitero iracheno

Altro
 Ganni – marchio danese di moda prêt-à-porter